Flere kirker kaldes eller hedder Landet Kirke:

 Landet Kirke (Lolland) – kirke i Landet Sogn på Lolland
 Sankt Jørgens Kirke (Landet Sogn, Tåsinge) – kirke i Landet Sogn på Tåsinge ved Sydfyn